Emancipação pode referir-se a:

Emancipação (filosofia) - definição jurídico-filosófica
Emancipação de menores - capacidade civil
Independência -  regiões conseguem independência política do país dominante.
Emancipação feminina - igualdade de gênero
Emancipação político-administrativa - a autonomia político-administrativa de um grupo de pessoas (vila, bairro, cidade, distrito) em relação ao Estado e União